Bluefields (Jamaica)
Bluefields (Nicaragua)